Алекса́ндр Деми́дов:
 Демидов, Александр Александрович (1915—1988) — Герой Советского Союза.
 Демидов, Александр Афанасьевич (1894—1981) — советский генерал-майор авиации.
 Демидов, Александр Васильевич (1872—1947) — депутат Государственной думы I созыва.
 Демидов, Александр Вениаминович (1928—1993) — капитан речного флота, лауреат Государственной премии СССР.
 
 Демидов, Александр Леонидович (род. 1957) — советский и израильский актёр.
 Демидов, Александр Павлович (1944—1990) — советский театральный критик и балетовед, режиссёр.
 Демидов, Александр Сергеевич (род. 1970) — российский актёр, сценарист и музыкант, оператор, продюсер.